Знам'янська міська об'єднана територіальна громада — об'єднана територіальна громада в Україні, у Кропивницькому районі Кіровоградської області. Адміністративний центр — місто Знам'янка.

Утворена шляхом об'єднання Знам'янської міської, Знам'янська Другої селищної та Петрівської сільських рад.

Населені пункти 
До складу громади входять 1 місто Знам'янка 1 смт Знам'янка Друга і 4 села Водяне, Новоолександрівка, Петрове та Сокільники.

Примітки 

засновані в Україні 2020